Tsjoelym (Ob), een zijrivier van de Ob
 Tsjoelym (Malye Tsjanymeer), een rivier die in het Malye Tsjanymeer stroomt
 Tsjoelym (stad), een stad in de oblast Novosibirsk van Rusland

 Tsjoelymen, een Turks volk in Siberië
 Tsjoelyms, de taal die zij spreken